Pintér Attila (1944) Munkácsy Mihály-díjas restaurátor-művész
 Pintér Attila diplomata, szakíró
 Pintér Attila (1966) az FTC válogatott labdarúgója, edző, szövetségi kapitány
 Pintér Attila (1977) atléta, súlylökő
 Pintér Attila (1978) a Kaposvári Rákóczi, a Győri ETO, a Paksi FC, a Nyíregyháza labdarúgója, hátvéd
 Pintér Attila (1968) Dunaújváros alpolgármestere
 Pintér Attila (1976) szobrász